Chalarodes är ett släkte av svampar. Chalarodes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chalarodes